

Населені пункти та їхні частини
 Романівка (Романувка) — село в гміні Криніце Томашівського повіту Люблінського воєводства
 Романувка — село в гміні Селище Холмського повіту Люблінського воєводства
 Романувка — село в гміні Розпша Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Романувка — село в гміні Сім'ятичі Сім'ятицького повіту Підляського воєводства
 Романувка — село в гміні Сідра Сокульського повіту Підляського воєводства
 Романувка — село в гміні Пшеросль Сувальського повіту Підляського воєводства
 Романувка — село в гміні Двікози Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Романувка — частина міста Гарволін у Ґарволінському повіті Мазовецького воєводства
 Романувка — колонія в гміні Войцехув Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Романувка — колонія в гміні Селище Холмського повіту Люблінського воєводства

Примітки